IV liga polska w piłce nożnej w sezonie 1998/1999 podzielona była na 16 grup (makroregionalnych). 

W rozgrywkach prawo startu miało 286 drużyn (151 z poprzedniego sezonu, 89 spadkowiczów i 46 beniaminków), sklasyfikowano 284 zespoły. Zwycięzcy grup awansowali bezpośrednio do III ligi.

Po reorganizacji ligi w sezonie 1998/1999 wystartowało 16 grup w 8 makroregionach. Dwie grupy miały na starcie po 16 drużyn, trzynaście grup po 18 drużyn, a jedna w makroregionie dolnośląskim 20.

Makroregion Pomorski 
Grupa Bydgoszcz-Elbląg-Toruń

 Z powodu trudności finansowych Zawisza Bydgoszcz wycofał się z II ligi i zajął miejsce drużyny rezerw w IV lidze.

Grupa Gdańsk-Słupsk

Makroregion Kielecko-Lubelski 
Grupa Lublin-Radom-Siedlce-Biała Podlaska

 Zmiana nazwy Motor Lublin na LKP Lublin (Lubelski KS).
 Zmiana nazwy Sokołów Sokołów Podlaski na Podlasie Sokołów Podlaski.
 Fuzja dwóch klubów z Dęblina Czarnych i Orląt Dęblin, występują jako Czarni-Orlęta Dęblin.

Grupa Tarnobrzeg-Kielce-Chełm-Zamość

 Zmiana nazwy Łukowa Chmielek na Victoria Łukowa Chmielek.

Makroregion Centralny 
Grupa Łódź-Piotrków-Kalisz-Sieradz

Grupa Włocławek-Płock-Konin-Skierniewice

 Jagiellonka Nieszawa zrezygnowała z awansu do III ligi, jej miejsce zajęły rezerwy Aluminium Konin.
 Zmiana nazwy Pogoń na SKP Słupca (Słupecki KP).
 Fuzja Kujawiaka Włocławek, który spadł z III ligi z Zdrojem Ciechocinek, występuje pod nazwą Kujawiak-Zdrój Ciechocinek.

Makroregion Śląski 
Grupa Katowice-Bielsko-Częstochowa

 Baraż o utrzymanie, Górnik Brzeszcze : Śląsk Łubiany 0:3 i 3:4.

Grupa Częstochowa-Opole-Katowice

 Przed sezonem z rozgrywek wycofała się Victoria Częstochowa, dzięki czemu w lidze utrzymał się Śląsk Łubniany.
 Zmiana nazwy Unia na Chemik Kędzierzyn-Koźle.
 Baraż o utrzymanie, Górnik Brzeszcze : Śląsk Łubiany 0:3 i 3:4.

Makroregion Warszawsko-Mazurski 
Grupa I (Białystok-Ciechanów-Łomża-Ostrołęka-Olsztyn-Suwałki-Warszawa)

 Zmiana nazwy z Gwardia na MKS Szczytno.

Grupa II - (Białystok-Ciechanów-Łomża-Ostrołęka-Olsztyn-Suwałki-Warszawa)

 Baraż o awans - Legia II : Hutnik Warszawa 2:0

Makroregion Małopolski 
Grupa Kraków-Nowy Sącz-Tarnów

 Do rozgrywek nie przystąpił Okocimski Brzesko. Klub latem 1998 zrezygnował ze startu w II lidze, wystąpi w IV lidze po rocznej przerwie, czyli w sezonie 1999/2000.
 Unia II Tarnów wycofała się z rozgrywek.

Grupa Rzeszów-Krosno-Przemyśl

 Zmiana nazwy z Sokołowianka na Sokół Sokołów Małopolski.
 Zmiana nazwy z Nafta na Rafineria Jasło.

Makroregion Dolnośląski 
Grupa Wrocław-Jelenia Góra-Wałbrzych

 Górnik Wałbrzych po wcześniejszym wycofaniu z rozgrywek II ligi przystąpił do rozgrywek IV ligi.
 Decyzją władz okręgowych SMS Sport-Contact Wrocław został dokooptowany do IV ligi.

Grupa Legnica-Leszno-Zielona Góra

 Zmiana nazwy z Carina Kresowiak na CWLKS Gubin.
 Fuzja Błękitnych Kisielin z Fadomem Nowogród Bobrzański, klub występuje pod nazwą Błękitni-Fadom Nowogród Bobrzański.

Makroregion Północno-zachodni 
Grupa Szczecin-Koszalin

Grupa Gorzów-Poznań-Piła

Źródła 
 Encyklopedia piłkarska Fuji, Rocznik 2000, ().

1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
1998 w polskim sporcie
1999 w polskim sporcie
Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce